A miskolci 290-es jelzésű autóbusz az Avas és Újdiósgyőr településrész kapcsolatát látta el, érintve a népszerű turistacélpontot, Miskolctapolcát. A járat csak nyaranta, a turistaszezonban közlekedett.

Története 
2017. június 17-én indította el a járatot az MVK Zrt. a miskolctapolcai térség jobb megközelíthetősége érdekében, kizárólag a nyári időszakokban.

Érdekesség, hogy a hajdani 102-es gyorsjárat is csak nyáron közlekedett, de azzal a különbséggel, hogy az csak munkaszüneti napokon járt.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a 29-es busz nincs feltüntetve!

Jegyzetek 

Miskolc megszűnt autóbuszvonalai